Cyro Ribeiro Júnior, mais conhecido como Cyro do Agogô, é um músico brasileiro.  Em 2009 foi eleito a presidente da Velha Guarda de Bateria da Mangueira até 2012. 

Músicos do Rio de Janeiro (estado)